Marsilio Landriani è il nome di diversi personaggi:
Marsilio Landriani, chimico lombardo del diciottesimo secolo;
Marsilio Landriani, vescovo della Chiesa cattolica nel sedicesimo secolo.